

Технології 
  (переривання, що сигналізуються повідомленнями)
 Розширення файлів пакунків Windows Installer

Бізнес 
 Micro-Star International